Тарджон () — французьке прізвище.

Персоналії 

 Сільвен Тарджон (1965) — колишній професійний канадський хокеїст.
 П'єр Тарджон — колишній професійний канадський хокеїст.

Тарджон